Алекса́ндр Каде́йкин:
 Кадейкин, Александр Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Кадейкин, Александр Борисович (1957—2008) — советский футболист.